Die Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Creuse in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 2. November 2016 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Auzances.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes de Chénérailles,
 Communauté de communes Auzances Bellegarde und
 Communauté de communes du Haut Pays Marchois.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Saint-Priest die Communauté de communes Creuse Confluence und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chenerailles Auzances Bellegarde et Haut Pays Marchois
Gegründet 2016